Rio Athabasca — rio canadense
 Lago Athabasca — lago canadense

 Areias betuminosas do Athabasca — região de areias betuminosas no Canadá

Desambiguações de topônimos